Siraces steht für:

 Siraken, antike Ethnie im Kaukasus
 Titularbistum Siraces